Grünewaldschule ist der Name folgender Schulen:
 Grünewaldschule (Heilbronn), eine 1913 errichtete Schule in Böckingen, einem Stadtteil von Heilbronn
 Grünewald-Volksschule Aschaffenburg, eine 1955 als Volksschule gegründete Grundschule